Possidonio, santo della chiesa cattolica
Possidonio, tempio greco in Calabria